De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1996/97 werd gehouden op woensdag 16 juni 1997 in het Olympisch Stadion in Berlijn. VfB Stuttgart versloeg Energie Cottbus met 2-0 dankzij twee treffers van de Braziliaanse spits Giovane Élber. Bij Stuttgart speelde de Nederlandse verdediger Frank Verlaat de volledige wedstrijd.

Finale

Wedstrijd

1997
VfB Stuttgart
DFB
Sportevenement in Berlijn